Jméno František Josef může označovat následující osoby:
panovníci
 František Josef I. (1830–1916) – rakouský a rakousko-uherský císař, král český a uherský
 František Josef I. z Lichtenštejna (1726–1781) – lichtenštejnský kníže
 František Josef II. (1906–1989) – lichtenštejnský kníže
 František Josef II. – Otto von Habsburg (1912–2011) – následník rakouského trůnu a politik
 Ota František Josef (1865–1906) – rakouský arcivévoda
 František Josef Toskánský – (1905–1975) rakouský arcivévoda a vévoda madridský

šlechtici
 František Josef z Auerspergu (1856–1938) – rakousko-český šlechtic a podnikatel
 František Josef Battenberský (1861–1924) – německý princ a profesor
 František Josef Černín z Chudenic (1697–1733) – český šlechtic 
 František Josef z Ditrichštejna (1767–1854) – český šlechtic a vojevůdce
 František Josef Heissler († 1753) – německý šlechtic, moravský zemský hejtman
 František Josef Kinský (rozcestník) – více nositelů tohoto jména
 František Josef Kinský (1739–1805) – český šlechtic a vojevůdce
 František Josef Kinský (1879–1975) – český šlechtic, císařský a královský komoří
 František Josef z Klebelsbergu (1774–1857) – český šlechtic, rakouský ministr, spoluzakladatel Národního muzea v Praze
 František Josef z Oppersdorfu (1660–1714) – moravský šlechtic, moravský zemský hejtman
 František Josef Lothar Silva-Tarouca (1773–1835) – rakouský šlechtic portugalského původu, usazený na Moravě
 František Josef Šlik (1656–1740) – český šlechtic
 František Josef ze Šternberka a Manderscheidu (1763–1830) – český šlechtic a mecenáš umění
 František Josef z Valdštejna (1680–1722) – český šlechtic, moravský zemský hejtman
 František Josef Jiří z Valdštejna-Vartenberka (1709–1771) – český šlechtic

ostatní
 František Josef Andrlík (1852–1939) – český pedagog a spisovatel
 František Josef Čečetka (1871–1942) – český pedagog a spisovatel
 František Josef Dusík (1765–1816) – český hudební skladatel
 František Josef Gerstner (1756–1832) – český matematik a průkopník železnice
 František Josef Görner (1809–1883) – český katolický kněz a arciděkan
 František Josef Klavík (1798–1878) – český podnikatel a politik, starosta Českých Budějovic
 František Josef Mach (1837–1914) – český kapelník a skladatel
 František Josef Pubička (1722–1807) – český jezuita, profesor a historik
 František Josef Řezáč (1819–1879) – český katolický kněz, pedagog, politik a spisovatel
 František Josef Schwoy (1742–1806) – moravský archivář, topograf a genealog
 František Josef Studnička (1836–1903) – český matematik, pedagog a spisovatel
 František Josef Thomayer (1856–1938) – český zahradní architekt

Podobná jména 
 František Jindřich Šlik (také František Josef Jindřich Šlik; 1789–1862) – generál rakouské jízdy
 František Xaver Josef Beneš (1816–1888) – český hospodář a archeolog
 Parník František Josef I.
 Josef František Maxmilián z Lobkovic (1772–1816) – český šlechtic
 Josef František Munclingr (1888–1954) – český operní pěvec

Související články 
 Josef František – český stíhací pilot
 Franz Josef
 Franz-Josef
 Franz Josef Strauß – německý politik